São Martinho (Alcácer do Sal), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Alcácer do Sal
 São Martinho (Covilhã), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Covilhã
 São Martinho (Funchal), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Funchal
 São Martinho (Seia), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Seia
 São Martinho (Sintra), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Sintra
 São Martinho (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 São Martinho (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina